Robert Ryder (brydżysta) – amerykański brydżysta (1935–2003);
 Robert Ryder (marynarz) – brytyjski oficer marynarki (1908–1986);
 Robert Ryder (polityk) – brytyjski polityk.